Підробка (підроблення) — дія за значенням підробити, підробляти, підроблювати.
 Підробка — те, що виготовлене як фальшива подоба чого-небудь; підроблена річ.
 Підробка — каране законом виготовлення неправдивих (фальшивих) документів або внесені в офіційний документ явно неправдиві відомості, а також зміна змісту, характеру і призначення документа підчистками, поправками тощо, з метою видати їх за справжні;
 Підробка товару — фальсифікація товару.
 Підробка грошових знаків — фальшивомонетництво.
 Підробка земної поверхні

Примітки

Посилання 
 Підробка  // 
 Службове підроблення  //